Alexandre Mendy peut désigner :
 Alexandre Mendy (1983), footballeur français ;
 Alexandre Mendy (1994), footballeur français.